У кристалографії — розмір елементарної комірки кристалічної ґратки
 У оптиці — сума ширини штриха і відстані між ними на дифракційній ґратці.